Палетта — фамилия. Известные носители:
 Палетта, Габриэль
 Палетта, Гарри